Koivisto může být 
 Primorsk (Leningradská oblast) — město v Leningradské oblasti Ruské federace finsky nazývané Koivisto
 Mauno Koivisto (1923–2017) — finský politik